Andelbach ist ein Gewässername:

 Andelbach (Leudelsbach), rechter Zufluss des Leudelsbachs gegenüber Markgröningen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg 
 Andelbach (Steina), linker Zufluss der Steina (zur Wutach) an der Stadtgrenze von Bonndorf im Schwarzwald zu Stühlingen, beide im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Oberer Andelbach, rechter Zufluss des Chräbsbachs (rechter Oberlauf des Mattenbachs, zur Eulach) nach Unterricketwil, Stadt Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Andelsbach
 Kandelbach